L'édition 2021 du tournoi de tennis de San Diego se déroule du 27 septembre au  à San Diego sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Reilly Opelka, du Belge David Goffin, du Canadien Félix Auger-Aliassime, du Chilien Cristian Garín, du Japonais Kei Nishikori, du Serbe Dušan Lajović et du Sud-Coréen Kwon Soon-woo. Ils sont respectivement remplacés par Federico Delbonis, Sebastian Korda, August Holmgren, Dominik Köpfer, Denis Kudla, Lloyd Harris et Kevin Anderson.

Lauréats 
Le Norvégien Casper Ruud remporte le tournoi en battant en finale Cameron Norrie. Il s'agit du  ATP de sa carrière en simple, le  de la saison. Il devient à ce stade de la saison le joueur le plus titré de l'année.

En double, Joe Salisbury et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à John Peers et Filip Polášek. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

San Diego
ATP 2021
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en septembre 2021
Tennis en octobre 2021
Sport aux États-Unis en septembre 2021
Sport aux États-Unis en octobre 2021